Barbato – nome proprio di persona italiano maschile
 Barbato – attributo araldico di modifica

Persone di cognome Barbato 
 Andrea Barbato (1934-1996) – giornalista, scrittore e politico italiano
 Elisabetta Barbato (1921-2014) – soprano italiana
 Francesco Barbato (1956) – politico italiano
 Joseph Barbato (1994) – calciatore francese
 Nicola Barbato (1856-1923) – politico e medico italiano
 Paola Barbato (1971) – fumettista e scrittrice italiana
 Santo Barbato (1937-2017) – calciatore italiano
 Simone Barbato (1980) – personaggio dello spettacolo italiano
 Silvio Barbato (1959-2009) – direttore d'orchestra e compositore brasiliano
 Tommaso Barbato (1952) – politico italiano

Altro 
 Barbato – nome di battaglia di Pompeo Colajanni, partigiano e politico italiano
 Barbato – nome abbreviato che può riferirsi a Barbato di Benevento, vescovo e santo italiano